

Resumo de Episódios de Eastwick

1ª Temporada 
 1.01 - Pilot - A pacata cidade de Eastwick mostra-se não tão pacata assim quando três mulheres aparentam ser detentores de dons especiais.

Alguém misterioso chega à cidade de Eastwick. Algo mágico já está lá. 

Roxie Torcoletti (Rebecca Romijn) é uma escultora de espírito livre que tem dificuldade para pagar as contas. Todos na cidade sabem que Roxie é uma viúva negra, mãe de uma filha adolescente, Mia (Ashley Benson), porque pensam que ela matou seu marido. Os caras da cidade acham que Roxie é uma vadia, por que ela tem um namorado mais jovem, Chad. Ela já ouviu os rumores, mas ela não se importa porque acha ele muito encantador. 

Joanna Frankel (Lindsay Price) é um jornalista talentosa no jornal local, que normalmente é relegada a escrever artigos sem conteúdo por seu editor, Clyde. A melhor amiga de Joanna Penny (Sara Rue) a lembra que, apesar de seu talento não ser completamente reconhecido, pelo menos, ela pode trabalhar com o objeto secreto de sua afeição, Will (Johann Urb), um fotógrafo no Diário Eastwick. 

Finalmente, temos Kat Gardener (Jaime Ray Newman), uma enfermeira trabalhadora e mãe de cinco que se casou com seu namorado de escola, Raymond (Jon Berthnal). Kat tem sido o suporte da família, desde que Ray foi despedido da fábrica de velas local (ele era gerente de pavios). Agora tudo o que Raymond faz é sentar e beber cerveja. 

Estas três mulheres querem mais da vida. Elas simultaneamente fazem um desejo ao jogar uma moeda na fonte da cidade enquanto Bun (Veronica Cartwright), a chefe da sociedade histórica de Eastwick, informa às crinças da cidade sobre a história de mulheres que têm dons especiais ou poderes especiais, que são descobertos em conjunto enquanto a magia dentro delas finalmente desperta.

Quando as moedas se reúnem em pleno ar, o vento se agita. Algo está diferente. Talvez, algo despertou. Um exército de formigas vermelhas atacam Bun, provocando um acidente vascular cerebral, que a deixa em coma. Kat garante a Roxie e Joana que não há nada que possam fazer sentados no hospital, então as três senhoras vão tomar uns drinks na casa de Roxie. Elas revelam os desejos que fizeram na fonte. O tema comum: mudança. Bem, a mudança está chegando.

Um misterioso e sexy estranho chega em Eastwick. O cara transpira confiança e está totalmente carregado, depois de ter comprado a majestosa Mansão Lennox, a Gazeta de Eastwick e alguns outros estabelecimentos na cidade. Ele quer contratar Roxie para esculpi-lo nu por $ 50.000 e quer que Joanna faça alguma matéria real para o Jornal. Quem é esse homem misterioso, você pergunta? Seu nome: Darryl Van Horne (Paul Gross).

Roxie está ao mesmo tempo chateada e atraída pelo carismático Van Horne, que insiste que ele é a resposta para suas orações. Joanna também é pega de surpresa por Darryl quando ele diz a ela: "Você tem o poder de fazer os homens fazerem o que você quer". Ele diz à Kat: "Você tem as mãos de um curandeira. Uma mãe. Como a própria natureza. Cultivantes... e destrutivas".

Quando Darryl arma um para jantar em seu restaurante novo (ele comprou Eastwick Inn, também), as meninas ficam um pouco bêbadas devido a uma água supostamente mística encontrada profundamente abaixo da superfície da Terra. Elas  fazem um despreocupado passeio até o chafariz da cidade, atraindo olhares de outros, incluindo a família de Kat. Quando Raymond enlouquece com ela, Kat obedientemente reúne os seus filhos e vai para casa envergonhada. 

Enquanto Darryl vai para casa de Roxie em sua limusine, ela tem uma visão. Ela está tendo-as mais e mais recentemente. Roxie acredita que sua filha está sendo atacada em uma área remota. Ela insiste para Darryl levá-la lá. Eles chegam em cima da hora para salvar Mia de uma agressão sexual. Talvez Roxie não está tendo visões. Eles são mais como premonições. 

De volta para casa, Kat já está farta de Raymond. Ela grita que ele "naõ tem fogo, não tem faísca, nem electricidade!" BAM! Um relâmpago atinge Raymond no peito. Ele acha que Kat fez isso a ele. Pela expressão no rosto de Kat, estamos pensando que ela está começando a acreditar também. Raymond quer o divórcio e Darryl promete ajudar Kat manter seus filhos. Parece que o seu desejo de querer alguém cuidando dela para uma mudança está se tornando realidade. 

Joanna tenta sua recém descoberta confiança enquanto olha Clyde no olho e exige um aumento. Ele dá a ela, juntamente com todo o dinheiro em sua carteira. Joanna usa seu poder mágico de persuasão sobre Will para convencê-lo a beijá-la. Ele faz, mas Joanna se afasta. Tanto quanto ela quer ficar com ele, ela quer que seja real. E isto não é.

Roxie não sabe ao certo o que deseja. Ela apaixonadamente beija Darryl, e em seguida lhe dá um tapa. Ela o beija novamente, e lhe bate novamente. É tudo muito engraçado. Enquanto isso, o namorado de Roxie, Chad, está fazendo o seu melhor para se tornar um homem para ela. Chad é um cara muito legal, mas você acha que ele vai ser capaz de manter Darryl afastado de Roxie?

Roxie tem outros problemas, quando tem uma premonição sua lutando fisicamente com um homem chamado Jaime. Ela nunca o tinha visto antes, mas parece conhecê-lo em sua visão. Estamos todos um pouco assustados quando Jaime entra na loja de Roxie, dizendo que ele é novo na cidade.

Penny sente-se deixada de lado com a nova amizade de Joanna com Roxie e Kat. Ela também não confia Darryl Van Horne, e com uma boa razão. Penny descobre que Darryl Van Horne está morto. Então quem é esse cara? Não temos ideia. Mas mal podemos esperar para descobrir.

Você acredita em mágica? Se não, nós estamos pensando que algumas visitas semanais à Eastwick vão mudar a sua mente. Afinal, este trio verdadeiramente encantador de mulheres já nos tem completamente fascinados.

 1.02 - Reaping and Sewing - Roxie descobre um novo poder e algo muito ruim acontece.

Persuasão vocal. Ela deseja que Gus pague pelo que tentou fazer à Mia, e algo muito ruim acontece.

 1.04 - Fleas and Casserole - Um ex-amor de Joanna aparace em Eastwick e sentimentos enterrados afloram. Enquanto Roxie faz uma importante descoberta sobre Jamie.

Roxie tem uma visão sobre estar sendo vigiada por Jamie. Kat chega em sua casa encontrando-a vazia, e suspeita que Raymond sequestrou seus filhos e denuncia. Joanna reencontra seu ex-noivo, Morgan e fica balançada. Kat fica surpresa ao perceber que seu marido está brincando com ela e declara início à guerra. Roxie fica em dúvida sobre a veracidade de suas visões e Darryl lhe dá um conselho. Joanna descobre que Morgan tem uma nova noiva, Charlene. Kat resolve aceitar a ajuda de Darryl e contrata um advogado.

Will convida Joanna para jantar. Roxie resolve ser uma "boa vizinha" e invade o apartamento de Jamie, encontrando algo precioso para ambos. Joanna revela seu passado às amigas e Jamie fala sobre o seu com Roxie. Kat conhece sua advogada Ivanka e percebe que está lidando com uma predadora de divórcios. Joanna dorme com seu ex-noivo e deixa Will esperando no restaurante. Kat confronta Raymond.

Roxie toma chá com Bun, tentando fazê-la recuperar a memória e descobre um segredo. Joanna dá um fora em Morgan, porém parece perder Will no processo. Kat decide que seu divórcio não precisa ser complicado e conversa com Ray. Kat vai morar com Joanna. Penny parece saber bem mais do que aparenta.

 1.05 - Mooning and Crooning - Um fenômeno lunar afeta os moradores de Eastwick.

Darryl convida Roxie, Kat e Joanna para jantar. Um garçom flerta com Kat. Will ignora Joanna e Kat resolve quebrar o gelo entre os dois. Sra. Dunn, esposa do Pastor Dunn, aparece durante o jantar e ataca as amigas com comentários maldosos, porém com um lado de verdade. O quarteto é expulso do restaurante e Darryl conta sobre o mito da Lua Selvagem: um fenômeno que ocorre a cada 93 anos, o 93º Retorno, que liberta o interior das pessoas. Mia conversa com Josh no computador, às escondidas de sua mãe. Clyde exige de Joanna uma nova história bombástica. Roxie tenta ter visões sobre o diário de Mia para saber de suas ações e Chad tenta ajudá-la. Kat discute com Darryl sobre uma lista de coisas a fazer e revela um segredo pessoal. Mia finge não se relacionar com Josh na escola. Ela não volta para casa, o que deixa Roxie preocupada a ponto de procurá-la pela cidade. Começa o fenômeno da Lua Selvagem, aumentando os poderes das bruxas e afetando a libido dos habitantes de Eastwick. As visões de Roxie ficam mais frequentes. Joanna perde o receio e decide publicar sua explosiva matéria. Kat decide realizar seu desejo pessoal, com resultados desastrosos. Roxie e Chad afetados pelo poder da lua decidem por uma rapidinha em um beco e são detidos por atentado ao pudor. Kat se empolga e põe fogo no restaurante. Mia e Josh são detidos por vandalismo na escola e ela releva porque não contou a Roxie sobre Josh em uma situação bem constrangedora. Will ajuda Kat após o episódio no restaurante e os dois se beijam. Kat acorda no sofá de Joanna e esconde o acontecido da amiga. Clyde liga para Joanna furioso com a matéria bombástica que ela decidiu publicar. Darryl e Joanna se confrontam e Clyde acaba por despedi-la. Roxie pede desculpas a Mia por estar sendo superprotetora, ajudando-a com Josh. Darryl ensina Kat que para ser feliz é necessário pagar um preço. Roxie tem uma visão sobre um funeral.

 1.06 - Bonfire and Betrayal - O Halloween chega a Eastwick trazendo bastante confusão para Joanna, que descobre um novo poder.

Devido à amnésia de Bun, Roxie é guia no passeio turístico à Eastwick. Darryl chega trazendo o seu caixão para a festa de Halloween e Bun aparenta reconhecê-lo. Roxie e Kat tentam animar Joanna após sua demissão, principalmente Kat que se sente culpada por causa de Will. Jamie vai até o apartamento de Penny se desculpar pela demissão de Joanna. Roxie e Bun conservam sobre as visões de Roxie, e Bun fala sobre um amigo e uma estátua. Joanna entra jornal escondida na Gazeta de Eastwick para tentar recuperar Will e se decepciona duplamente. Roxie salva a vida de Darryl e em troca ele demite Chad. Joanna confronta Kat e amizade delas fica balançada. Mia pede desculpas a Josh, que impõe uma condição. Kat e Will discutem a "relação". Joanna está chateada assistindo TV e descobre um novo poder. Pastor Dunn aparece no apartamento de Joanna, com uma mensagem especial. Kat procura Joanna no jornal e é mal recebida por Penny. Chad briga com Roxie. Kat e Penny decidem procurar por Joanna em seu apartamento, encontrando-o vazio. Pastor Dunn mantém Joanna amarrada, enquanto constrói algo. Joanna tenta fugir, porém é nocauteada. Kat vai até Roxie e Bun dá uma pista sobre o paradeiro de Joanna. Penny, enquanto busca encontrar sua amiga, encontra com Jamie. Darryl vai à casa de Roxie ameaçar Bun. Joanna está presa dentro de um dos caixões da fogueira da festa de Halloween. Após um momento de embaraço para Mia, Josh a perdoa e eles se beijam. Roxie e Kat chegam ao local da fogueira e descobrem que Joanna está em um dos caixões. Kat sobe nos caixões em chamas na tentativa de salvar a amiga, que desmaia devido à fumaça. Kat se desespera quando Will a retira da fogueira: ela faz chover sobre a cidade, apagando a fogueira. Após um momento de tensão, Joanna perdoa Kat. Jamie espera por Penny, no apartamento dela, para novamente se desculpar pelo emprego de Joanna e revela um segredo envolvendo Darryl e seu passado. Darryl chega no Campo das Bruxas e Bun se afasta dele. Roxie e Darryl se abraçam, Chad vê e fica irritado. Roxie se sente aliviada por salvar Joanna e evitar o funeral da sua visão, porém Bun a alerta que o destino não pode ser mudado, não importando o quanto se tente. Chad passa pela rua e encontra a estátua de Darryl e com um pé de cabra ele golpeia a estátua, que cai atingindo sua cabeça.

 1.07 - Red Ants and Black Widows - Kat descobre um novo poder e se encontra com uma conhecedora da fonte desses poderes. Joanna tenta superar seus medos, sufocando-os. Roxie segue sinais deixados por Chad para conquistar a liberdade.

Roxie sonha com Chad, que pede que ela siga os sinais. Kat dá alta à Joanna, que conta à amiga sobre sua habilidade telecinética e Kat não acredita. Um corpo chega ao hospital e Kat e Joanna se assustam ao reconhecer Chad. Eleanor vê Darryl em um comercial, surta e quase é atropelada por um caminhão. Roxie tenta falar com Chad, mas ele não atende o celular. Kat e Joanna chegam para dar a má notícia à Roxie. Darryl lamenta o que aconteceu(não por Chad). A filha de Kat se machuca e Kat cura a ferida por magia. Joanna vai ao jornal falar com Penny sobre seu dom recentemente descoberta e se surpreende ao descobrir que já foi substituída por Max Brody, que se oferece para fazer uma matéria sobre ela. Roxie conversa com Mia sobre culpa, sinais e maldição. Kat encontra Eleanor no hospital, que aparenta saber mais sobre os poderes de Kat do que ela mesma. Joanna e Penny discutem sobre as habilidades de Joanna e Penny acha que tudo é fruto do trauma de Joanna. Roxie entrega o machado para Darryl, como pediu Chad, porém nada acontece. Kat leva Bun até Eleanor para restaurar sua memória. Max dá dicas a Joanna de como ela pode usar a sua habilidade, mesmo que ele não saiba disso. Roxie é expulsa do funeral de Chad, mas não antes de marcar sua presença. E descobre um segundo sinal. Eleanor esclarece alguns pontos sobre poderes a Kat. Roxie descobre o que estava a procurar. Joanna usa seu “charme” para recriar uma situação, conseguindo um resultado não esperado. Com ajuda de Eleanor, Bun recupera a memória e sua determinação. Joanna encara seus medos com Penny. Roxie entende suas necessidades. Kat prefere não usar sua habilidade de curar. Roxie se liberta do passado, graças a Chad.

 1.08 - Paint and Pleasure

 1.09 - Tasers and Mind Erasers - Rox descobre um novo poder com a chegada de Edie, sua mãe. Joanna consegue um furo jornalístico para recuperar seu emprego. Kat tenta aceitar e usar seus dons, mas para isso precisa entendê-los.

Roxie fica no meio de um lago congelado quando a superfície debaixo dos seus pés rompe, mergulhando-a na água gelada abaixo. Relaxe, que era apenas uma visão. Roxie está realmente em casa onde sua hiper-crítica mãe, Edie, aparece na porta da frente. No jantar, Roxie grita com a mãe por queixar-se que sua lagosta está cozida demais. Mas Edie não disse uma palavra. Ela só pensava. É, Roxie ler a mente de sua mãe. Ninguém nunca desejou saber o que seus pais estão realmente pensando?

Darryl corre para a sala de emergência com Greta Noa. Ele quer que use seus poderes curativos para salvar a vida dela. Kat está angustiada porque não consegue controlar seus poderes. Darryl discorda. Ele acredita que ela sempre foi um curandeira. É por isso que ela se tornou uma enfermeira. Kat finalmente admite a Roxie e Joana que ela tem poderes, mas ele falharam quando ela tentou curar Greta. Isto leva a um all-out revelar-fest em que todas as três damas dão a 411 completa sobre todos os seus poderes. Roxie pergunta: "Então, nós admitimos agora que somos bruxas?"

Darryl faz uma visita a Bun, acusando-a de tentar matá-lo. Ele menciona alguém chamado Gloria e diz a Bun que ele vai manterá os segredos dela, enquanto ela mantiver os seus. Bun diz a Darryl: "Você nunca vai conseguir o que deseja. Essas meninas são muito inteligentes. Vão ver através de você. Assim como nós fizemos." Então, o que você acha Darryl quer?

Joanna consegue um emprego como bartender. Quando Max Brody aparece no pub, ele zomba do blogue que ela vem escrevendo. Joanna contra-ataca dizendo que ela está trabalhando em uma história de Nathan Wainwright, um senador corrupto, que se abriu com Joanna on-line. Ela está esperando para usar isso como alavanca para obter o seu antigo emprego de volta na Gazeta Eastwick. Quando ela apresenta o artigo à Clyde, Joanna descobre que ele foi escavado por ... adivinhem quem? Sim, Max Brody. 

Mia e Josh decidem fazer alguns drinks no apartamento de Joanna enquanto ela está fora. Depois, eles vão passear no lago e Mia cai através da parte fina do gelo. Quando Joanna chega em casa (ao tentar ignorar o tagarela Max), que ela liga para Roxie, que percebe por sua visão de que Mia está no lago. Joanna e Max correm para a mata para encontrar Josh lutando para manter Mia acima da água. Joanna se apressa para o gelo rachado, enquanto Max tenta puxar uma corrente humana de corpos inclinados para trás em segurança com uma corda. Mas Josh perde o controle e Mia desaparece debaixo d'água. 

Josh mergulha de cabeça atrás de Mia forçando Joanna a perder o controle de seus tornozelos. As coisas parecem impossíveis até que Joanna usa seus poderes para retirar Josh e Mia, possibilitando a Max puxá-los para longe fora de perigo. Roxie e Kat chegam e encontram Mia inconsciente. Roxie implora à Kat para usar seus poderes para salvar sua filha. Quando Kat põe suas mãos sobre Mia, uma sensação poderosa corre através de seu corpo. Mia se mexe para tomar um fôlego, que é um enorme alívio porque significa que finalmente podemos parar de prender o nosso.

No hospital, Edie diz à Roxie que ela costumava ter visões quando criança. Roxie ainda previu que o pai iria deixar a mãe dela. Quando isso aconteceu, Edie se assustou. Ela não entendeu Roxie, então ela se afastou. E ela está arrependido por ter feito isso. Kat sai para dizer que Mia está bem. Roxie aperta a mão de sua mãe, aliviada. Parece que ela e Edie estão bem, também.
Kat percebe que, para acessar seus poderes de cura, ela deve ter uma ligação emocional com a pessoa em necessidade. Ela pede Darryl para dizer-lhe tudo sobre Greta. Quando Kat ouve suas histórias, ela coloca as mãos sobre Greta. Uma súbita sensação passa através de Kat. Então ... BEEP, bip, bip. Os monitores de Greta despontam no hospital e ela está acordada. Kat diz: "Bem-vinda de volta."

Bun visita Eleanor Rougement, acusando-a de ser a pessoa que tentou matar Darryl. Elas acabam se dando conta de que foi Jamie que tentou matá-lo. Então, eles raptam ele. Bun diz Jamie (que está todo amarrado) que ela e Leonor eram amigas de sua mãe, Gloria. Ela também diz que elas sabem que ele tentou matar seu pai, Darryl Van Horne. Elas eventualmente liberam Jamie e mostram-lhe uma faca que pode ser usado para fazer o trabalho direito. Mas ele não pode ser a pessoa a derrubá-lo. Não, só há uma pessoa que pode matar Darryl Van Horne. O nome dela é Roxie Torcoletti.

 1.10 - Tea and Psychopathy - O passado de alguns personagens vêm à tona, juntamente com desagradáveis surpresas. Uma antiga premonição para ter o seu lugar.

Max precisa da ajuda de Joana com uma história. Trata-se de uma mulher chamada Glória que foi assassinado em Eastwick há 25 anos. A palavra "bruxa" foi esculpida em sua testa. Ela foi morta na mesma data que Sebastian Hart, o milionário local que morreu em um trágico acidente de pesca. Se você não se lembra, ele é o cara que Joanna acredita que falsificou a própria morte e tornou-se Darryl Van Horne. Gloria foi envenenada possivelmente depois de ter tido um bebê. Uma foto da autópsia revela que ela foi marcada com o símbolo que Roxie viu no corpo de Jamie pouco antes de colocá-lo ali mesmo.

Joanna e Max correm para a Eleanor Rougement para perguntar sobre o símbolo e o assassinato de Glória. Surpreendentemente, Eleanor está mais do que feliz em conversar. Acontece que Gloria teve um bebê e lhe deu para adoção. Durante o chá, Eleanor confirma que o pai do bebê foi Sebastian Hart e confirma que Sebastian é, de fato, Darryl Van Horne.

Agora você pensaria que Joanna e Max estariam pulando de alegria por sua suculenta descoberta. Infelizmente, suas pernas estão paralisadas, graças ao veneno que Eleanor deslizou em seu chá. Eleanor joga os dois repórteres em seu porão onde eles ficam presos quase completamente imobilizados. Dizemos quase porque Max é capaz de estender o braço o suficiente para agarrar a mão de uma amedrontada Joanna. Seria um momento tão doce, se a situação não fosse tão terrível.

Kat é totalmente animada com seus poderes de cura. Ela faz o seu caminho ao redor do hospital curando todos. Mas, quando seu cabelo começa a ficar cinza e ela tem sangramentos súbitos, é óbvio que suas ações estão pagando um preço: em sua própria saúde. Quando Raymond vê que Kat adormeceu enquanto o jantar queimava no fogão, ele ameaça pedir a custódia total das crianças. Pensa que Kat vai aceitar isso? De jeito nenhum.

Kat usa seus poderes para mandar alguns pingos caindo bem em direção a Raymond. Kat diz: "Não mexa comigo, Ray. Porque se você fizer isso, vou mexer contigo de volta”. Depois de Raymond sair, Kat prepara um banho e imerge seu corpo exausto na água. Enquanto a água continua a subir, uma perigosamente letárgica Kat continua a afundar. Acha que ela pode acordar antes de ir completamente debaixo d'água?

Roxie continua a ter visões de um punhal com pingos de sangue. Isso só pode significar uma coisa: Alguém está sendo esfaqueado. Quem você pergunta? Não temos ideia. Nem Roxie. Quando ela descobre que o pai de Jamie é Darryl Van Horne, Roxie se oferece para ajudar Jamie para contar a notícia ao mais querido papai. Ela convida os dois para jantar, não percebendo que Jamie tem planos para assassinar Darryl. Na verdade, isso não é inteiramente verdade. Seu plano é fazer Roxie matá-lo. Pergunto se isso vai acontecer antes ou depois da sobremesa.

Quando Jamie tenta dar a notícia, Darryl diz que esta não é a primeira vez que um artista alegou ser seu filho. Esta indica Jamie do grande momento. Tanto é que ele pega uma haste de metal e ataca seu querido e velho pai na parte de trás da cabeça. Darryl está caído e sangrando no chão. Jamie tenta convencer Roxie que foi Darryl que assassinou sua mãe e ele é um mal que não é deste mundo. Há apenas uma maneira de Darryl morrer. Roxie tem de matá-lo.

Jamie dá um punhal à Roxie. Enquanto segura uma arma apontada para ela, ele a instrui a apunhalar Darryl ou ele vai matá-la. Roxie segura a adaga acima corpo imóvel de Darryl. Em seguida, ela empurra-o para trás, ferindo Jamie na perna. Roxie corre, mas Jamie a alcança e a prende dentro da loja dela. Roxie alega que ela está do lado dele, mas Jamie sabe que ela não pode ser confiável. Ele levanta o punhal, balança-o em direção a Roxie e depois... Tudo fica escuro!

Eastwick